Farkas Dénes, boldogfai (1884–1973) politikus és országgyűlési képviselő, földbirtokos
 Farkas Dénes (1988) színművész